Фонд Жоана Миро () — музей современного искусства в Барселоне, открытый 10 июня 1975 года и выставляющий работы Жоана Миро.

Коллекция музея содержит 300 картин, 150 скульптур, 9 текстильных работ и более 8000 рисунков разных периодов творчества Миро. Из известных работ — «Женщина в ночи среди птичьей стаи» и «Нежность птицы».

На первом этаже музея проходят выставки работ современных художников. Часть скульптур, в том числе «Ласки птицы», размещена на открытой террасе второго этажа.

Здание 
Здание музея построено по проекту Жозепа Льюиса Серта, друга Миро и ученика Ле Корбюзье. В 2002 году здание получило Четвертьвековую награду Американского института архитектуры.

Здание Жоана Миро расположено на склоне холма Монжуик, за Национальным дворцом, в котором помещается Национальный музей искусства Каталонии. Выставочные залы построены вокруг патио (внутреннего двора) квадратной формы.

Ссылки 

 Официальный сайт

Примечания 

Художественные музеи Испании
Музеи Барселоны
Музеи, основанные в 1975 году
Музеи современного искусства